Inagawa steht für:
 (5851) Inagawa, Asteroid des Hauptgürtels
 Inagawa-cho, Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Inagawa (Fluss), japanischer Fluss